Ahmed Hassan peut désigner :
 Ahmed Hassan (1975-), un ancien footballeur égyptien ;
 Ahmed Hassan Mahgoub (1993-), un footballeur égyptien évoluant au  SC Braga ;
 Ahmed Mohamed Hassan (1945-), une personnalité politique djiboutienne ;
 Ahmed Hassan (1953-), un pilote somalien.